Шагулыев (Шагулыева) — туркменская фамилия.

Известные носители:
Шагулыев, Назаргулы Шагулыевич (род. 1959) — туркменский политический деятель, дипломат.
Шагулыева, Гозель (род. 1940) — туркменская поэтесса, народный писатель Туркменистана.